Мото Гран-Прі Валенсії 2015 року, офіційна назва GP Motul de la comunitat Valenciana — вісімнадцятий та останній етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 6—8 листопада 2015 року на трасі ім. Р. Тормо, розташованій поруч із містом Валенсія в Іспанії. Змагання в класі MotoGP стали останніми, що проводилися на покришках виробництва Bridgestone, адже з наступного сезону офіційним їх постачальником став французький виробник Michelin. Гонки у класах MotoGP та Moto3 стали вирішальними для визначення чемпіонів світу.

MotoGP 
На етапі травмованого Карела Абрахама з команди «AB Motoracing» продовжував заміняти Ентоні Вест, а Алекса де Анджеліса («E-Motion IodaRacing Team») вперше замінив Брок Паркес. По вайлд-кард у ній взяв участь тест-пілот команди «Ducati Team» Мікеле Пірро.

Лідер чемпіонату, Валентіно Россі змушений був стартувати у гонці з останнього місця, відбуваючи дискваліфікацію за зіткнення з Марком Маркесом на попередньому етапі. Враховуючи відмінну форму, у якій перебував його єдиний конкурент у боротьбі за чемпіонство, Хорхе Лоренсо, це практично позбавило його шансів на здобуття десятого чемпіонства. Так і трапилось: хоча Валентіно за перші 13 кіл зумів піднятись на четверте місце, проте на більше його не вистачило — Лоренсо здобув впевнену перемогу у гонці, чого вистачило для здобуття чемпіонства, третього у королівському класі та п'ятого загалом у MotoGP.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик був покараний стартом з останнього місця через накопичення 4 штрафних балів за рік.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
У гонці по вайлд-кард виступили Федеріко Фуліньї (команда «Team Ciatti») та Лукас Мах'яс («Promoto Sport»). Крім того, до виступів після травм повернулись Тіто Рабіт («EG 0,0 Marc VDS») та Домінік Аегертер («Technomag Racing Interwetten»). Щоправда, останнього але після другої сесії практики знову замінив Джошуа Хук.

На першому колі відбулась масовий завал, в якому взяли участь шість гонщиків, тому гонку довелось розпочинати знову зі скороченою на третю частину дистанцією. Перемогу в ній здобув Тіто Рабат, яка стала для нього останню перед переходом у «королівський» клас.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
На Гран-Прі Фабіо Ді Джанантоніо замінив у команді «Gresini Racing Team Moto3» Андреа Локателлі, а в команді «SKY Racing Team VR46» по вайлд-кард дебютував Ніколо Булега.

Для здобуття чемпіонського титулу Данні Кенту достатньо було фінішувати не нижче чотирнадцятого місця, проте він перевиконав завдання, закінчивши гонку дев'ятим. А перемогу на етапі здобув португалець Мігел Олівейра, третю поспіль та шосту загалом у сезоні.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Валенсії
2015
Валенсія
Листопад 2015